Béthune – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
Miejscowości w USA:
 Bethune – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Kit Carson
 Bethune – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Kershaw